Мильгаузен — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Мильгаузен, Богдан Карлович (1782—1854) — русский эпизоотолог, анатом и физиолог